Język tofa, tofałarski (zwany też karagas) – język z północnego odłamu języków tureckich, którym posługuje się około 60 osób z centralnej Syberii.

Alfabet 
Współczesny alfabet języka tofa składa się z 41 liter:

Przypisy

Bibliografia 
 

Języki turkijskie
Języki zagrożone w Azji
Tofa